Ину́с, Энунт (, ) — река в Греции, на полуострове Пелопоннесе, левый приток Эвротаса. Берёт начало в горах Парнон на северо-восточной границе Лаконии. Изливается в Эвротас севернее Спарты.

На берегах Инуса находился древний город Селласия, ныне деревня .

В XIX веке была известна как Келефина ().

Примечания 

Бассейн Эгейского моря в Европе
Реки Греции
Лакония